École nationale supérieure steht für nationale Bildungseinrichtungen in Frankreich

École normale supérieure (Paris), auch ENS Paris oder ENS rue d’Ulm
École nationale supérieure d’art de Nancy
École nationale supérieure d’art de Nice
École nationale supérieure d’arts et métiers, Paris
École nationale supérieure des arts décoratifs, Paris
École nationale supérieure des arts et industries textiles, Paris
École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
École nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications, Toulouse
École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées, Grenoble
École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise, Évry
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers
École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans
École nationale supérieure de géologie, Nancy
École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace
École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, Brest
École nationale supérieure de techniques avancées, Paris
École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires
École nationale supérieure des industries chimiques, Nancy, Paris
École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, Toulouse
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, Albi
École Nationale Supérieure des mines de Paris
École nationale supérieure des télécommunications, Paris
École nationale supérieure en génie des systèmes et de l’innovation, Nancy